Сју Баркер је освојила турнир. У финалу је победила Ренату Томанову резултатом 6:2, 0:6, 6:2.

Носиоци 

  Сју Баркер (победница)
  Хелга Мастхоф (четвртфинале)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Француске у тенису — жене појединачно
Отворено првенство Француске у тенису 1976.